Таксодиевые — русское название двух таксонов хвойных растений:
 Taxodiaceae — устаревший, ныне расформированный таксон в ранге семейства;
 Taxodioideae — подсемейство в составе семейства Кипарисовые (Cupressaceae).